Pres. Manuel A. Roxas, een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga del Norte
 President Roxas (Capiz), een gemeente in de Filipijnse provincie Capiz
 President Roxas (Cotabato), een gemeente in de Filipijnse provincie Cotabato
 Roxas (Capiz), een stad in de Filipijnse provincie Capiz
 Roxas (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela
 Roxas (Oriental Mindoro), een gemeente in de Filipijnse provincie Oriental Mindoro
 Roxas (Palawan), een gemeente in de Filipijnse provincie Palawan
 Manuel Roxas, voormalig president van de Filipijnen.
 Roxas (Kingdom Hearts), een personage uit het PlayStation 2 spel Kingdom Hearts II